Por Lajeado, puede referirse a:
 Lajeado: Municipio del Estado brasileño de Rio Grande do Sul.
 Lajeado: Municipio del Estado brasileño de Tocantins.